Magic Wand steht für:

 Magic Wand, anderer Name für David’s Sling, israelisches Raketenabwehrsystem
 Hitachi Magic Wand, Massagegerät